El Diablo o El diablo (il diavolo in lingua spagnola), può riferirsi a:

El Diablo – cortometraggio western del 1916 diretto da William Bertram e Murdock MacQuarrie
El Diablo – film filippino del 1949
El Diablo – film TV western del 1990
El Diablo – personaggio dei fumetti DC Comics
El Diablo – popolare personaggio che segue le principali manifestazioni ciclistiche
El Diablo – soprannome del ciclista italiano Claudio Chiappucci

Musica 
El diablo – album dei Litfiba del 1990
El diablo – singolo dei Litfiba del 1990
El diablo – album dei Will Haven del 1997
el Diablo – singolo di Machine Gun Kelly del 2019
El diablo – singolo di Elena Tsagkrinou del 2021
El diablo – album di Elena Tsagkrinou del 2021